Canal+ France – francuska stacja telewizyjna
 Canal+ Premium – polska stacja telewizyjna
 StudioCanal – francuski dystrybutor filmowy
 Canal+ – hiszpańska platforma satelitarna
 Canal+ - polska platforma cyfrowa
 Canal+ Cyfrowy – dawny operator polskiej platformy cyfrowej i nadawca kilku kanałów tematycznych
 Canal+ 1 – polska stacja telewizyjna
 Canal+ Film – polska stacja telewizyjna
 Canal+ Sport – polska stacja telewizyjna
 Canal+ Sport 2 – polska stacja telewizyjna
 Canal+ Family – polska stacja telewizyjna
 Canal+ Seriale – polska stacja telewizyjna
 Canal+ Dokument – polska stacja telewizyjna (daw. Canal+ Discovery)
 Canal+ Now – polska stacja telewizyjna